Hooligans – persone dal comportamento violento, indisciplinato e ribelle, utilizzato per indicare i tifosi più turbolenti e violenti delle squadre di calcio del Regno Unito
Hooligans – compilation degli Who del 1981
Hooligans (I.D.) – film del 1995 diretto da Philip Davis
Hooligans (Green Street) – film del 2005 con Elijah Wood
Hooligans – singolo dei Rancid del 1998
Hooligans - Storm over Europe videogioco per pc della NeWave